Но́вое Ме́сто — село (с 1781 по 1925 г. — город) в Новозыбковском районе Брянской области. Входит в состав Шеломовского сельского поселения.

История 
Впервые упоминается в 1560 году как существующее село (под названием Тростань). На рубеже XVI—XVII вв. запустело (в 1625 упоминается как селище Тростанское); возобновилось около 1640 как владение К.Фаща (под названием Старая Тростань); позднее во владении Рубцов, с 1720 — Ивана Голембиовского, с 1735 — Семёна Галецкого.

В 1 половине XVII века недалеко от Старой Тростани возникло селение Новая Тростань (ныне — деревня Тростань Новозыбковского района), а за Старой Тростанью со временем утвердилось название Засу́ха, использовавшееся вплоть до преобразования в уездный город.

16 (27) сентября 1781 года, в связи с образованием Новоместского уезда, бывшее село Засуха получило статус города и современное наименование (Новое Место), а в 1782 году был утвержден герб города:

В 1808 году центр Новоместского уезда был перенесён в город Новозыбков, в связи с чем уезд стал называться Новозыбковским, а бывший уездный город Новое Место стал заштатным (безуездным) городом Черниговской губернии.

В 1865 году был создан новый проект герба, соответствующий геральдическим правилам 1857 года, разработанным Бернгардом Кёне:

Сведения об использовании или утверждении этого варианта герба отсутствуют.

6 июня 1925 года Новое Место определено селом, с 1929 года входит в Новозыбковский район. До 2005 года являлось центром Новоместского сельсовета.

Население

Достопримечательности 
Возвышенность близ села (на правом берегу Ипути) является единственным в Брянской области остатком доледникового рельефа, где выходят на поверхность пески третичной геологической системы. Месторождение мела.

О Новоместской сотне 
Во многих историко-краеведческих трудах встречается ошибочное утверждение, что Новое Место до 1781 года являлось центром Новоместской сотни Стародубского полка. Однако никаких документальных свидетельств этому не приводится; такое заключение делается авторами лишь из сходства наименований и территориальной близости Новоместской сотни и Новоместского уезда. В действительности же, до 1781 года нынешнее село Новое Место называлось Засу́ха и входило в состав Топальской сотни Стародубского полка. Правление же Новоместской сотни располагалось в полковом городе Стародубе.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Новозыбковского района
Населённые пункты России, утратившие статус города
Бывшие города на территории Брянской области